Moga ist der Name von:

 Moga Mobo, einer Comiczeitschrift
 Moga (Stadt), Stadt in Indien
 Moga (Demokratische Republik Kongo), Stadt in der Demokratischen Republik Kongo

Moga ist der Familienname folgender Personen:
 Alban Moga (1923–1983), französischer Rugby-Union-Spieler
 Aurel Moga (1903–1977) rumänischer Arzt, Hochschullehrer und Politiker
 Eva Moga (* 1968), spanische Skirennläuferin
 Ioachim Moga (1926–2007), rumänischer Politiker
 Ioan Moga (* 1979), rumänischer orthodoxer Theologe
 James Joseph Saeed Moga (* 1983), südsudanesischer Fußballspieler
 Marius Moga (* 1981), rumänischer Sänger und Komponist
 Nicolae Moga (* 1952), rumänischer Politiker (PSD)
 Sebastian Moga (* 1971), rumänischer Fußballspieler
 Vasile Moga (1955–2013), rumänischer Fußballspieler und -funktionär